Brian Murphy (1933-), est un acteur britannique
 Brian Murphy (1961-), est un député libéral de Moncton—Riverview—Dieppe et un ancien maire de Moncton au Nouveau-Brunswick.
 Brian Murphy (1983-), est un footballeur irlandais